Ammi glaucifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Francisco Manuel Blanco. Ammi glaucifolium ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
glaucifolium